Gilead eller Gilad kan avse:

Bibeln 
 Gilead (Bibeln) – är namnet på tre personer och två geografiska platser i Bibeln
Balsam från Gilead – en salva omnämnd i Bibeln

Företag 
 Gilead Sciences – ett amerikanskt läkemedelsbolag.

Geografi

Australien

Gilead P Beck Mine – en gruva i  South Australia

USA

Mount Gilead, Ohio – en ort i Ohio
 Gilead, Maine – en kommun

Se även
 Mount Gilead – flera

Kyrkor 
 Gileadkyrkan – det ursprungliga namnet på en församling grundad 1919 i Göteborg numera del av Hillsong Church Sverige

Media 
 Balm in Gilead – ett album från 2009 av Rickie Lee Jones
 Gilead (roman) – en roman från 2004 av Marilynne Robinson
 Gilead (The Handmaid's Tale) – ett fiktivt land i The Handmaid's Tale (TV-serie)
 Gilead (Det mörka tornet) – ett fiktivt land i fantasyserien Det mörka tornet